Il doppio del torneo di tennis Andijan Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Geoff Grant e Maurice Ruah che hanno battuto in finale Mahesh Bhupathi e Leander Paes 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (finale)
 Nicola Bruno /  Martin Zumpft (quarti di finale)

 Alejandro Hernández /  Óscar Ortiz (semifinali)
 Noam Behr /  Eyal Ran (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Andijan Challenger 1996